GRES Leão de Nova Iguaçu est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

  D6 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro
Nova Iguaçu